India
 Bahadurganj – città del Bihar
 Bahadurganj – città dell'Uttar Pradesh